Chacenay bezeichnet:
 Chacenay, französische Gemeinde im Département Aube in der Region Grand Est
 Chacenay (Adelsgeschlecht), Familie des Feudaladels der hochmittelalterlichen Champagne in Frankreich

Chacenay  ist der Name folgender Personen:

 Jakob von Chacenay († ~1152/58), Burgherr von Chacenay

Siehe auch
 Chavenay